Bouville (Essonne)
 Bouville (Eure-et-Loir)
 Bouville (Seine-Maritime)